

Patronymes 
Berkoutov (masculin ; ) ou Berkoutova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 

Patronyme russe